EL sau El poate fi:
 Limba greacă, codul ISO 639-1
 El, articol hotărât în limba spaniolă, prefix pentru multe nume geografice (exemplu: El Salvador)